Иеросхимона́х Се́ргий (в миру Серге́й Ива́нович Четвериков; , Бахмут, Екатеринославская губерния — 29 апреля 1947, Братислава) — российский православный священнослужитель протоиерей (с 1942 года — иеромонах), деятель русской эмиграции. Автор многочисленных статей и книг.

Биография 
Родился а в городе Бахмут Екатеринославской губернии в «небогатой и глубоко религиозной купеческой семьи маленького уездного города».

С 1876 по 1879 год учился в Бахмутском духовном училище, позднее — на медицинском факультете Московского университета. В 1896 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

а хиротонисан во диакона, а  — во священники и назначен настоятелем Крестовоздвиженского храма и законоучителем школ Крестовоздвиженского трудового братства (Неплюевского) в Глуховском уезде Черниговской губернии.

С 1897 по 1898 год был настоятелем Пятницкой церкви города Чернигова.

В 1898 году переехал в Саратов, законоучитель (1898) настоятель храма, инспектор классов и заведующий образцовой церковно-приходской школой в Иоанникиевском епархиальном женском училище (1903), одновременно с 1901 по 1907 год законоучитель во 2-й саратовской гимназии, председатель совета Общества религиозно-нравственного просвещения при Братстве Святого Креста и епархиального Комитета по оказанию помощи голодающим (1906).

С 1907 по 1919 год — настоятель Сампсониевского храма и законоучитель в Полтавском Петровском кадетском корпусе, в то время, когда там в том числе учился будущий святитель Иоанн Шанхайский.

Член Полтавского церковного историко-археологического комитета и Полтавской губернской ученой архивной комиссии (1908), протоиерей (1909), цензор проповедей по 1-му округу Полтавского у. (1910), председатель Всероссийского братства законоучителей (1911), первый заместитель члена Государственного совета от белого духовенства (1912), председатель ревизионной комиссии епархиального Свято-Макарьевского братства, товарищ председателя чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян, делегат Всероссийского съезда духовенства и мирян, член редакции «Полтавских епархиальных ведомостей» (1917).

Член Поместного собора 1917—1918 годов по избранию как клирик Полтавской епархии, участвовал в 1-й и 3-й сессиях, член XV, XVII отделов.

Уехал в Крым, а затем, в ноябре 1920 года, с Полтавским кадетским корпусом эвакуировался в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. В 1921—1923 годах настоятель сербского храма в селе Широка Кула в Лике.

В 1923 году переехал в Чехословакию и 23 августа стал настоятелем русской Николаевской церкви в Братиславе в юрисдикции управляющего русскими православными приходами Московской Патриархии в Западной Европе митрополита Евлогия (Георгиевского). По словам митрополита Евлогия «Отец Четвериков поставил приход отлично и Братиславой не ограничился, а стал простираться и далеко за её пределы. В Словакии разбросано немало русских гнезд — семьи чехов-военнопленных, вернувшихся из России женатыми на русских. Отец Четвериков развил широкую миссионерскую деятельность по всей Словакии, окормлял до десяти таких гнёзд».

Основал в 1923 году и был (до 1946 года) председателем Общества памяти отца Иоанна Кронштадтского. В 1926 г. награждён палицей.

В 1927 году — делегат Епархиального собрания в Париже и съезда РСХД.

В 1928 году поселился в Париже, где с 15 июня 1928 года был духовником Русского студенческого христианского движения (РСХД) и первым настоятелем (1929—5 июня 1939) его церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на бульваре Монпарнас в Париже. Организовал внутри Движения христианское содружество с более строгой церковной дисциплиной. В храме, настоятелем которого он был, находили себе приют и утешение, получая возможность служить Литургию, православные священники, временно оказавшиеся без приходов. Уделял внимание духовным запросам детей и подростков.

27 июля 1936 года награждён митрой, член Комитета социальной помощи РСХД и председатель Строительного комитета по сооружению нового храма. Пользовался большим авторитетом в среде русской эмиграции.

Со 2 июля 1937 по 1 июня 1938 года жил в Валаамском монастыре, где работал над книгой о старце Паисии Величковском. Затем вторично поехал на Валаам, но не смог вернуться во Францию из-за войны, в 1940 году вместе с братией монастыря эвакуировался в глубь Финляндии, где был основан Ново-Валаамский монастырь.

8 июля 1940 года вышел за штат и поселился в Братиславе у своего сына. 15 августа 1942 года был пострижен в монашество в монастыре преподобного Иова в Ладимировой. После смерти митрополита Евлогия, в 1946 году принят в клир Московского патриархата. Незадолго до смерти принял великую схиму.

Скончался 29 апреля 1947 года в Братиславе, погребён на кладбище «Соловьиная долина».

Семья 
Жена Елена, дети: Ангелина, Александра, Феодосий, Ольга, Сергей.

Награды 
Награждён скуфьей, камилавкой (1904) и наперсным крестом, орденами св. Анны III степени (1912) и св. Владимира IV степени (1915).

Библиография 

 Письмо к еп. Гермогену (Долганову) // ГА Саратовской обл. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 176. Л. 5.
 Письмо в Синод // РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. Отд. 3. Ст. 4. Д. 64. Л. 50–50 об..
 Христианское понятие о государственной власти сравнительно с другими современными понятиями о ней; Слово на день восшествия на престол государя императора Николая Александровича; Об упадке церковного самосознания в современном обществе // Черниговские ЕВ. 1899. № 12.
 1900. № 22; 1901. № 12.
 Новая попытка обновления человечества. СПб., 1901.
 Открытое письмо к бывшему единомышленнику графа Толстого М. А. Неплюеву // Миссионерское обозрение. 1901. № 1, 9.
 Возможно ли объединение интеллигенции с народом и Церковью? [3 статьи]; Религиозное мировоззрение и идеалы жизни и личности русского народа и отношение к ним нашей интеллигенции // Там же. 1902. № 1, 4, 7/8.
 Семь писем оптинских старцев, иеросхимонахов о. Амвросия и о. Анатолия к монахине NN об умной молитве и о старчестве. М., 1902.
 О необходимости устройства храма в новом здании Саратовской 2-й гимназии. Саратов, 1902.
 На службе Богу — на службе ближним // Душеполезное чтение. 1903. Ч. 1.
 Несколько слов протоиерею Светлову // Миссионерское обозрение. 1904. № 7.
 Еще об отношении, в какое должны встать православные русские пастыри к современным течениям и условиям русской общественной жизни // Саратовский духовный вестник. 1905. № 5.
 Будьте со Христом!; Пред началом учения // Там же. 1906. № 27, 37/38.
 На службе Богу — на службе ближним // Душеполезное чтение. 1908. № 3.
 Как сообща служить Богу в своей семье? // Полтавские ЕВ. 1908. № 24.
 Беседы законоучителя. Вып. 1. Полтава, 1909.
 Записки о Сибири; Общество и промышленные союзы; Открытое письмо Ю. П. Гужон // Московский еженедельник. 1909. № 41, 48, 50.
 Малые дела и большие разговоры; Пока не поздно; «Раздетая армия» // Там же. 1910. № 14, 18, 32.
 Религиозные переживания Л. Н. Толстого при свете православия. Полтава, 1911.
 Справедливо ли учит гр. Толстой (в своем ответе Св. Синоду) // Приходская жизнь. 1911. № 3.
 О. Иоанн Кронштадтский — путеводная звезда русских пастырей // Полтавские ЕВ. 1911. № 34.
 Воспоминания // Саратовский ЕВ. 1911. № 27/28.
 Привет из Полтавы // Братский листок. 1911. № 33.
 Современное богоборство и целительная сила христианства // Душеполезное чтение. 1912. № 9–10.
 Описание жизни блаженные памяти оптинского старца иеросхимонаха Амвросия в связи с историей Оптиной пустыни и ее старчества. Козельск, 1912 (2007).
 Читайте Библию разумно // Миссионерское обозрение. 1914. № 1.
 Нельзя ли дать больше свободы местной инициативе?; Чего нам недостает? // ВЦОВ. 1917. 27 мая, 29 июля.
 Церковный Собор как вдохновитель народного возрождения и строитель церковной жизни // Полтавские ЕВ. 1917. № 20.
 Пастырские братства как активная, созидательная сила РПЦ // Церковные ведомости. 1924. № 13/14.
 Следует ли православным принимать григорианский календарь? // Там же. 1925. № 1/2.
 Собрание писем оптинского старца скитоначальника иеросхимонаха Анатолия к монахиням. (составитель С. Четвериков). (2-е издание — Шамордино. 1914). 214 с.

 Предисловие; О задачах и средствах религиозного воспитания и образования в русской средней школе // Протоколы комиссии по вопросам религиозного образования и воспитания на 2-м Педагогическом съезде. Париж, 1925.
 [Статьи] // Русский пастырь. 1925–1927. № 1–3.
 Безвозвратно ушедшая Россия. Берлин, 1926.
 Оптина пустынь. — Париж, 1926. 185 с.
 Великим постом. — Париж, 1926. 63 с.
 К вопросу о новом и старом стиле // Возрождение. 1926. № 307.
 Письмо русским студентам — участникам Христианского движения.
 Светлое Христово Воскресение // ВРСХД. 1926. № 3, 6.
 О внутренних препятствиях на пути к Евангелию; Вопросы и ответы; Теософия и христианство.; После съезда; Русское христианское студенческое движение и Россия // ВРСХД. 1927. № 1–5, 10–12.
 О религиозных запросах детей и подростков // Вопросы религиозного воспитания и образования. 1927. Вып. 1.
 О христианской семье // Там же. 1928. Вып. 3.
 К вопросу о религиозном воспитании и образовании заграничной русской молодежи. Париж, 1928.
 Неотложная задача русской зарубежной Церкви // Бюллетень Религиозно-Педагогического Кабинета. — 1928. — № 1. — С. 2-3
 Радуйтеся // Сергиевские листки. 1928. № 8.
 Христианство как рождение новой жизни;Задачи Движения; Несколько слов по поводу моего назначения священником РСХД; Два юбилея; Работа в Движении как служение Церкви и России // ВРСХД. 1928. № 2, 5, 9–11.
 Мысли о христианской жизни русских старцев, подвижников и святых; Из болгарских впечатлений; Первая конференция Болгарского студенческого дружества; Церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы на Монпарнасе; Православно-миссионерское книгоиздательство иеромонаха Иоанна (Шаховского); Оптинский старец о. Амвросий и молодежь; Наши недочеты; Христос воскресе!; Св. Дмитрий, митрополит Ростовский; Заметки о Движении; Содружество в Движении; Путь содружества в Движении // ВРСХД. 1929. № 1–12.
 Путь чистоты. — Париж, 1929. 39 с. (2-е издание — -М.: Крутицкое подворье, 1996. 29 с.; 3-е издание — М.: Благовестник, 1999. 47 с.).
 РСХД и русское общество // Возрождение. 1930. № 1706.
 Судьба семьи Кореневых. Семейная хроника. Берлин, 1929.
 Евхаристия как средоточие христианской жизни // Путь. 1930. № 22.
 Слово на Вознесение // Сергиевские листки. 1930. № 6.
 Новый год и Церковь; Два мира; О месте Ветхого Завета в христианстве; Экуменизм и единство Церкви; Что такое содружество и чем оно хочет быть?; Праздник Движения // ВРСХД. 1930. № 1, 3, 5, 7, 10, 12.
 Над Евангелием // ВРСХД. 1930. № 11–12; 1931. № 1–2.
 Православный пастырь и современная молодежь; Праздник Движения // ВРСХД. 1931. № 8/9, 12.
 Перед Новым годом; Что такое церковность и церковно ли Движение?; После съезда; Наш праздник // ВРСХД. 1932. № 1, 6–9, 12.
 О трудностях религиозной жизни в детстве и юности // Путь. 1932. № 34.
 Церковь и молодежь. — Париж, 1933. 32 с.
 Программа по Закону Божию. Париж, 1933.
 Еще несколько слов о месте РСХД в Православной Церкви; Пасха в Сарове // ВРСХД. 1933. № 1–2.
 Несколько слов по поводу заметки блаженнейшего Антония (Храповицкого); «Последнее целование». Сказано у гроба о. Александра Ельчанинова // ВРСХД. 1934. № 2, 10.
 Религиозно-христианское миросозерцание как основание человеческой жизни и культуры; Во дни юности (Чем я обязан митр. Антонию [Храповицкому]) // ВРСХД. 1935. № 1/2, 8/11.
 Открытые письма Н. А. Бердяеву // Путь. 1935. № 46; 1936. № 50.
 О мировом зле и о спасающей Церкви // Путь. 1935. № 48.
 Об индивидуальном и социальном христианстве; Воскресения день!; Из праздничного приветствия РСХД // ВРСХД. 1937. № 1–4, 9/12.
 Приветственный адрес митр. Евлогию; Христос воскресе!; Святой завет родного прошлого; Общее письмо РСХД // ВРСХД. 1938. № 1–3, 5.
 Что такое молитва Иисусова. — Сердоболь, 1938.
 Молдавский старец Паисий Величковский. — Петсери, 1938: Ч. 1. 135 с.; ч. 2. 125 с. (2-е издание — в журнале «Вечное» (Париж: YMCA-Press, 1976); 3-е издание — Париж: YMCA-Press, 1988; английский перевод — Belmont, 1978; французский перевод — Le starets moldave Paissij Velitchkovskij, 1722—1794: Sa vie, son enseignement et son influence sur le monachisme orthodoxe. — Begrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1997. — 428 p.).
 О внутренних препятствиях на пути к Евангелию. — Париж, 1951. 15 с.
 Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его пастырские заветы. 1939.
 Воспоминания; Письма // Сб. воспоминаний бывших питомцев Петровского Полтавского кадетского корпуса. Париж, 1965. С. 88–93.
 Бог в русской душе. М., 1998.
 Как подготовиться к посту, исповеди, причастию детям и подросткам. — М.: Сретенский монастырь; Новая книга, 1997. 48 с.
 Бог в русской душе. — М.: Крутицкое подворье; Общество любителей церковной истории, 1998. 227 с.
 О вере во Христа: Тысячелетний путь русского православного народа со Христом. — М.: Валаамский монастырь, 1998. 111 с.
 Правда христианства. — М.: Крутицкое подворье; Общество любителей церковной истории, 1998. 420 с.
 Описание жизни … оптинского старца иеросхимонаха Амвросия в связи с историей Оптиной пустыни и её старчества: Репринт. — М.: Паломник, 1998. − 415 с.
 Невозвратное прошлое. М., 2001.

Примечания

Литература 
 Липеровский Л., протоиерей. Пятилетие кончины отца Сергия Четверикова // «Хроника Русской Православной Церкви в Западной Европе» (Экзархать Московской Патриархии). Париж. — 1952. — № 8. — С. 7-8
 Список важнейших трудов о. Сергия (Четверикова) // «Вестник». Орган церковно общественной жизни. Париж: Издательство Русского студенческого христианского движения. — 1957. — С. 37-39
 В. З. Памяти о. Сергия Четверикова. К десятилетию со дня кончины // «Вестник». Орган церковно- общественной жизни. Париж: Издательство Русского студенческого христианского движения. — 1957. — № 4. — 29-31
 Краткие биографические данные об о. Сергии Четверикове // «Вестник». Орган церковно общественной жизни. Париж: Издательство Русского студенческого христианского движения. — 1957. — № 4. — С. 37-39
 Мумриков О., прот., Мумрикова Л. И. Педагогическое и гомилетическое наследие прот. Сергия Четверикова (иеросхимонаха Сергия 1867—1947) // Методическое наследие законоучителей российской школы второй половины XIX-начала ХХ в.: Коллективная монография. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. — С. 112—135.

Ссылки 
 Четвериков Сергей Иванович на сайте «Русское православие»

Иеросхимонахи
Клирики временного экзархата русских приходов
Деятели РПЦЗ
Выпускники Московской духовной академии
Протоиереи по алфавиту
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Бахмутского духовного училища